Estremadura, pokrajina u Portugalu 
 Ekstremadura (također i Estremadura), španjolska autonomna zajednica

pt:Estremadura (Portugal)